Stany Zjednoczone:
 Morse – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Acadia
 Morse – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Hansford
 Morse – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland
 Morse (ang. Morse Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
 Morse (ang. Morse Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Morse (ang. Morse Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland

Osoby:
 Albert Pitts Morse (1863–1936) – amerykański entomolog
 Edward S. Morse (1838–1925) – amerykański zoolog
 Jo Morse – amerykańska brydżystka
 M. Patricia Morse (ur. 1938) – amerykańska malakolog
 Samuel Finley Breese Morse (1791-1872) – amerykański wynalazca, prekursor telegrafii
 Roger Morse (1927–2000) – amerykański biolog

Okręty:
 „Morse” – francuski okręt podwodny z przełomu XIX i XX wieku
 „Morse” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Morse” – francuski okręt podwodny z okresu „zimnej wojny”
 Okręty podwodne typu Morse – typ francuskich okrętów podwodnych z przełomu XIX i XX wieku

Zobacz też: 
 alfabet Morse'a
 Moorsee